Philippe du Puy de Clinchamps
 Raymond du Puy